Министерство здравоохранения Румынии ранее называлось Министерством здравоохранения и семьи (с момента создания в 2000 году) и лишь с 2004 года было переименовано в прежнее название.

Действующий министр — Патрисиу Акимаш-Кадариу.

Подчиненные агентства 
Национальное агентство по лекарственным средствам
Национальный центр по образованию в области здравоохранения
Национальная компания Unifarma
Национальный институт общественного здоровья и управления здравоохранением
Техническое бюро медицинских приборов

Ссылки 
 Официальный сайт

Рум
Государственное устройство Румынии